

Onomastica 
 Guarino – nome proprio di persona italiano maschile
 Guarino – cognome italiano

Persone 
 Alessio Guarino – Fisico, Diplomatico e professore associato di Fisica
 Antonio Guarino – giurista, magistrato, avvocato e professore di diritto romano italiano
 Battista Guarino – educatore e umanista italiano
 Carmine Guarino – scenografo e arredatore italiano
 Domenico Guarino – pittore e scultore napoletano
 Gaetano Guarino – politico italiano, vittima della mafia
 Gian Mario Guarino – musicista italiano
 Giovanni Guarino Amella – politico italiano
 Giulia Guarino – architetto italiano naturalizzata uruguaiana
 Giuseppe Guarino – attore italiano
 Giuseppe Guarino – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Guarino – giurista e politico italiano
 Giuseppe Guarino – ballerino, regista e sceneggiatore italiano
 Guarino – cavaliere normanno e cancelliere
 Guarino Veronese o Guarino da Verona – poeta e umanista italiano
 Javier Guarino – calciatore uruguaiano
 Laura Frausin Guarino – traduttrice italiana
 Mario Guarino – scrittore e giornalista italiano
 Massimo Guarino – batterista italiano (gruppo Osanna)
 Nicola Guarino – scienziato italiano
 Piero Guarino – direttore d'orchestra italiano
 Riccardo Guarino – botanico italiano
 Rita Guarino – calciatrice italiana
 Stephen Guarino – attore statunitense
 Ugo Guarino – pittore, scultore e disegnatore italiano

Pagine correlate 
Guarini